Thunder Alley, un film américain de Richard Rush, sorti en 1967 ;
 Thunder Alley, un film américain de Joseph S. Cardone, sorti en 1985 ;
 Thunder Alley, titre original de , une série télévisée américaine sortie en 1994 ; 
 Thunder Alley, un jeu vidéo de Game Boy Advance, édité par XS Games ;
 , un jeu de société de 2 à 7 joueurs, édité par GMT Games.